Sztuka przetrwania
 Survival – album Bob Marley & The Wailers z 1979
 Survival – album Born From Pain z 2008
 Survival – singel Muse z 2012
 Survival – singel Eminema z 2013